Turniej drużynowy kobiet w łucznictwie podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 był 7. edycją w historii. Odbywały się w dniach od 27 do 29 lipca 2012 roku w Lord’s Cricket Ground. W rywalizacji brało udział 36 zawodniczek (12 zespołów).

Zawody wygrała reprezentantka Korei Południowej, która w finale pokonała Chińską Republikę Ludową 210:209. Dzięki zwycięstwie Japonii odniesionym nad Rosją wynikiem 209:207, Japonia zdobyła brązowy medal.

Zasady turnieju 
Sportowcy strzelali z linii oddalonej od celu o 70 metrów. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Najpierw zawodniczki musiały uczestniczyć w rundzie rankingowej, pozwalającej wyłonić rozstawienie każdej drużyny. Drużyna składała się z trzech łuczniczek, z których każda oddawała 8 strzałów w meczu. Zwycięzcą zawodów okazywała się drużyna z lepszym wynikiem.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 216 strzałów

Mecz – 24 strzały

Rezultaty

Runda rankingowa

Turniej główny

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012